Sikorsky S-76 – elicottero per trasporto civile a 14 posti della Sikorsky Aircraft Corporation
 S76 – batteria alcalina a bottone da 1,5 volt